Palazzesi – abitanti di Palazzo Adriano
Palazzesi – abitanti di Palazzo Canavese
Palazzesi – abitanti di Palazzo San Gervasio